VPF est un sigle qui signifie :
 Vie privée et familiale, un type de titre de séjours en France.

VP-F est un code qui signifie :
 .